Zofia Rudnicka (1828–1903) – polska powieściopisarka i nowelistka
 Zofia Rudnicka (1907–1981) – polska prawniczka i działaczka społeczna
 Zofia Rudnicka (ur. 1948) – polska choreograf